Schlangensonne () — восьмой студийный альбом немецкой блэк-дэт-группы Eisregen.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Blutkehle — вокал, лирика
 Yantit — ударные
 Bursche Lenz — гитары, бас
 Dr. Franzenstein — клавишные

Прочие 
 Markus Stock — Mixing, Mastering
 Yantit — Artwork, Layout

Примечания 

Альбомы Eisregen